Придворица () — населённый пункт в общине Бойник Ябланичского округа Сербии.

Население 
Согласно переписи населения 2002 года, в селе проживал 951 человек (919 сербов, 30 цыган, 1 македонец и 1 указавший региональную принадлежность).

Религия 
В селе расположен храм Святого Архангела Гавриила — центр Бойницкого (Придворицкого) прихода Ябланичского архиерейского наместничества Нишской епархии.

Примечания 

Населённые пункты Сербии